Колегіум Маюс () — назва головних будівель деяких університетів Центральної Європи:
 Колегіум Маюс (Ерфурт)
 Колегіум Маюс (Краків)
 Колегіум Маюс (Познань)
 Колегіум Маюс (Торунь)